Ernest Guillaume Marie Laude, né à Bruges le  et décédé à Schaerbeek le , a été bourgmestre de Schaerbeek de 1891 à 1895.

Il fut doué en chiffres et en mathématiques.

La commune de Schaerbeek a donné son nom à une rue.

Voir aussi
Liste des bourgmestres de Schaerbeek

Bourgmestre de Schaerbeek
Naissance à Bruges
Décès à Schaerbeek
Naissance en décembre 1829
Décès en octobre 1895
Décès à 65 ans